Василий Хованский:
 Хованский, Василий Алексеевич (1755—1830) — князь, российский государственный деятель, обер-прокурор Синода, сенатор, тайный советник.
 Хованский, Василий Петрович (1694—1746) — князь, русский землевладелец и придворный, сын боярина П. И. Хованского, зять вице-канцлера П. П. Шафирова.